estado do Missouri, Estados Unidos
 modus operandi
 código ISO 3166-1 de Macau
 lojas de vestuário MO em Portugal
Mo
 símbolo químico do molibdénio
 megaoctecto, sensivelmente o mesmo que megabyte
mo
 língua moldávia (código ISO 639), idêntica ao romeno
M.O
 Motricidade Oral " Área da Fonoaudiologia que cuida da musculatura da face, problemas de sucção e deglutição"
 Ou ainda:
 MØ, cantora e compositora dinamarquesa

Desambiguações de siglas